Ingersheim est un toponyme germanique qui peut désigner plusieurs communes ou anciennes communes :
 Ingersheim (Haut-Rhin), une commune française située dans le département du Haut-Rhin, en région Grand Est ;
 Ingersheim (Bade-Wurtemberg), une commune allemande située dans le Land de Bade-Wurtemberg ;
 Ingersheim an der Jagst, une ancienne commune allemande, devenue quartier de Crailsheim dans le Land de Bade-Wurtemberg.